Libong peut désigner :
 Libong, un village du Cameroun dans la commune de Bot-Makak
 Libong, un village du Cameroun dans la commune de Tignère
 Lep Libong, un village du Cameroun dans la commune de Makak.